Pierre Meyrat peut désigner :

 Pierre Meyrat (1916-1969), pilote français ;
 Pierre Meyrat (1925-2000), producteur suisse.